Провулок Кулі́біна — назва провулків в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Провулок Кулібіна — провулок в місті Київ.
 Провулок Кулібіна — провулок в місті Харків.

Провулок Кулібіна — провулок в місті Астана.

Провулок Кулібіна — провулок в місті Астрахань.
 Провулок Кулібіна — провулок в місті Липецьк.
 Провулок Кулібіна — провулок в місті Уфа.
 Провулок Кулібіна — провулок в місті Хабаровськ.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки